Bukovac ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Bukovac (* 1957), jugoslawischer Fußballspieler und Spielerberater
 Martin John Bukovac (* 1929), US-amerikanischer Agrarwissenschaftler 
 Slađana Bukovac (* 1971), kroatische Schriftstellerin
 Vlaho Bukovac (1855–1922), jugoslawischer Maler

Bukovac ist der Name folgender Orte:

 Bukovac (Serbien), Kleinstadt in Serbien